Гобустан:

Гобустан — заповідник у Азербайджані. 
Гобустан — місто в Азербайджані. 
Гобустан — селище в Карадазькому району Баку, Азербайджан. 
Гобустан — рівнина в Азербайджані.

Див. також  
 Гобустанська закрита в'язниця
 Наскельні малюнки в Гобустані